MIME - do inglês Multipurpose Internet Mail Extensions, uma norma da internet para o formato das mensagens de correio eletrônico.
Mime (teatro) - uma forma teatral cultivada na Grécia e na Roma antigas que não deve ser confundida com a mímica ou com a pantomima.
Mime de Benetnasch - um Guerreiro Deus.
Mr. Mime - um Pokémon.

Desambiguação